Farnè  – frazione del comune italiano di Lizzano in Belvedere
 Villa Farnè – villa di Catania
 Antonella Farné – artista marziale italiana
 Isole Farne – arcipelago del Mare del Nord